Louis Fischer peut désigner :
 Louis Fischer (1864-1945), médecin autrichien ;
 Louis Fischer (1896‑1970), journaliste américain.

Référence